Alsted Sogn ist der Name mehrerer Kirchspielsgemeinden (dän.: Sogn) in Dänemark:

 Alsted Sogn (Morsø Kommune)
 Alsted Sogn (Sorø Kommune)